Denumirea Lubianka se poate referi la:

Piața Lubianka din Moscova;
Închisoarea Lubianka din Moscova;
Stația Lubianka a metroului moscovit;
Lubianka - denumirea neoficială a sediului central al KGB, aflat în piața Lubianka din Moscova.